Waya kan syfta på följande platser:

Fiji 

 Uea Island, ö, Rotuma,

Ghana 

 Waya, vattendrag, 

Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Ghanaförgreningar